Een verkeersweg:
 N124 (België)
 N124 (Frankrijk)
 N-124 (Spanje)
 N124 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing